Die Liste der Nuklearanlagen in den Vereinigten Staaten umfasst alle in Betrieb befindlichen und stillgelegten kommerziellen Leistungsreaktoren, Kernkraftwerke, deren Planung/Bau endgültig eingestellt wurde, alle Reaktoren, die dem Antrieb von Schiffen dienen, Forschungsreaktoren sowie Urananreicherungs- und Wiederaufarbeitungsanlagen. Darüber hinaus sind einige ausgewählte Zwischen- und Endlager aufgeführt, deren Liste jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Alle Listen sind nach Bundesstaaten sortiert.

In Betrieb befindliche Kernreaktoren 
In den Vereinigten Staaten (USA) sind momentan an 52 Standorten 54 Kernkraftwerke mit 92 Reaktorblöcken und einer installierten Nettogesamtleistung von 94,750 GW am Netz. 30 Kernkraftwerke mit 41 Reaktorblöcken und einer Nettogesamtleistung von 19,944 GW wurden bereits stillgelegt.

In den USA wurde der Reaktorblock Vallecitos am 19. Oktober 1957 als erster in Betrieb genommen. Der Reaktorblock Watts Bar-2 ist der bislang letzte, der in Betrieb genommen wurde, nämlich am 3. Juni 2016.

Das Kernkraftwerk Palo Verde ist mit seinen drei Reaktorblöcken und einer installierten Nettoleistung von 3.937 Megawatt das leistungsstärkste, wobei die ersten beiden Reaktorblöcke mit einer Bruttoleistung von 1.311 bzw. 1,314 Megawatt ebenfalls die leistungsstärksten sind. Der Reaktorblock Palo Verde-3 verzeichnete im Jahre 1988 mit einer Nettostromproduktion von 10,04 Milliarden Kilowattstunden weltweit den höchsten Wert.

Die Kernenergie in den USA hatte 2018 einen Anteil von 19 Prozent (849,6 TWh) an der Gesamtstromerzeugung; die 2018 mittels Kernenergie erzeugte Strommenge war größer als in jedem anderen Land der Welt.

Im Jahr 2009 war der Energiemix der USA folgender: von den 2.162,9 Mio. Tonnen Öläquivalent waren 37 % Öl, 24,7 % Gas, 22,4 % Kohle, 10 % Kernenergie und 5,7 % Erneuerbare Energien.

Im Jahr 2016 war der Energiemix der USA folgender: von den 2.167 Mio. Tonnen Öläquivalent waren 36,3 % Öl, 30,1 % Gas, 15,8 % Kohle, 10,1 % Kernenergie und 7,4 % Erneuerbare Energien.

Stillgelegte oder im Abriss befindliche Kernreaktoren

In Bau oder Planung befindliche Kernkraftwerke 
Es befindet sich 1 Reaktor in Planung und 2 in Bau.

Kernkraftwerke ohne Betriebsaufnahme 
Kraftwerke, an denen Bauarbeiten begonnen, aber nicht zu Ende geführt wurden, sind grau unterlegt. Alle übrigen Kraftwerke sind nicht über das Planungsstadium hinausgekommen.

Schiffsreaktoren 
In der United States Navy verrichten drei Schiffstypen mit Nuklearantrieb ihren Dienst: Flugzeugträger, Kreuzer und U-Boote. Darüber hinaus gab es ein ziviles Frachtschiff, die Savannah. Da Schiffe naturgemäß keinen festen Standort haben, kann diese Liste entgegen den Konventionen dieser Seite nicht nach Bundesstaaten sortiert werden. Stattdessen ist sie nach dem Datum der Indienststellung der Schiffe sortiert. Außerdem wird der Reaktortyp nicht extra genannt, weil alle US-amerikanischen Schiffe mit Nuklearantrieb einen Druckwasserreaktor an Bord haben.

Flugzeugträger

Kreuzer

U-Boote 
Bis heute hat die US Navy insgesamt 204 Atom-U-Boote in Dienst gestellt, von denen sich noch 63 im aktiven Dienst befinden. Von den nicht mehr aktiven 141 Einheiten wurden die meisten bereits abgewrackt (105 Boote). Die Übrigen sind entweder gesunken, fanden als Museums- oder Trainingsschiff Verwendung oder warten zurzeit auf ihre Verschrottung. Vier Boote befinden sich zurzeit in Bau oder in Planung.

Frachtschiffe

Forschungsreaktoren 
„Forschungsreaktor“ nennt man Kernreaktoren, die nicht der Stromerzeugung dienen, sondern überwiegend Forschungszwecken (kern- und materialtechnischen Untersuchungen, Isotopenproduktion für Medizin und Technik). Gelb markierte Reaktoren sind noch in Betrieb.

Anreicherungsanlagen

Wiederaufarbeitungsanlagen 
In folgender Liste werden die in Betrieb befindlichen, stillgelegten und geplanten Wiederaufbereitungsanlagen für Brennelemente aufgelistet.

In der Savannah River Site entsteht derzeit eine Anlage zum Zerlegen von Kernwaffen-Sprengköpfen, wobei das darin enthaltene Plutonium in MOX-Brennelemente für Kernkraftwerke eingearbeitet werden soll.

Zwischen- und Endlager 
In folgender Liste werden die in Betrieb befindlichen und geplanten Endlager für radioaktive Abfälle aufgelistet.

Einzelnachweise 

Kernenergie (Vereinigte Staaten)
Nuklearanlagen, Vereinigte Staaten
!